Loubaresse kan syfta på:
 Loubaresse, Ardèche
 Loubaresse, Cantal